HAPAG – acronimo di compagnia armatrice tedesca
 724 Hapag – asteroide della fascia principale
 Hapag-Lloyd – compagnia crocieristica e di trasporti navali tedesca
 Hapag-Lloyd Express – compagnia aerea low cost tedesca